Skromny:

 Kormoran skromny (Microcarbo niger)
 Pustelnik skromny (Phaethornis squalidus)
 Wielce skromny bohater, francuska tragikomedia (1996)

 Henryk Mieczysław Skromny (1926 - 1962), polski piłkarz, bramkarz